Antoine-Geneviève-Amédée de Fraguier (1775-1840), militaire et homme politique français ;
 Claude-François Fraguier (1666-1728), homme d'Église et homme de lettres français ;
 Louis de Fraguier (1882-1971), homme politique français.